20er Jahre steht für:
 1920er Jahre
 2020er Jahre

Siehe auch:
 Zwanziger
 20er